Ошешти () — коммуна в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год):

 Буда () — 1417 жителей
 Ошешти () — 1340 жителей - административный центр
 Пэдурени () — 339 жителей
 Вылчеле () — 65 жителей

География 
Коммуна расположена в 279 км к северо-востоку от Бухареста, 22 км к северу от Васлуя, 44 км к югу от Ясс.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживал 3161 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Политика 
По результатам , местный совет коммуны состоит из 13 депутатов следующих партий:

Ссылки 

 Данные про коммуну Ошешти на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 
 
Коммуны Васлуя